As veias oftálmicas são veias da cabeça.

Oftalmicas